Glenmore steht für:

 Glenmore (Band), deutsche Heavy-Metal-Band aus Horb am Neckar
 Glenmore (Kilkenny), Gemeinde im County Kilkenny, Irland
 Glenmore (Wisconsin), Stadt im Brown County (Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Glenmore Tarns, Gruppe von 13 Seen in der Region Canterbury, Neuseeland
 Glenmore Forest Park, Waldgebiet in Schottland

Glenmore ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Glenmore (* 1957), deutscher Komponist